Alaria peut désigner :
 Alaria, un genre de vers trématodes de la famille des Diplostomatidae ;
  Alaria, un genre d'algues brunes de la famille des Alariaceae.